AIX, versió del sistema operatiu Unix desenvolupada per IBM 
 Aix (gènere), gènere de petits ànecs, família dels anàtids i ordre dels anseriformes 
 Toponímia:
 Aix (Corresa), municipi francès, al departament de Corresa i a la regió del Llemosí 
 Aix (Nord), municipi francès a la regió de Nord – Pas-de-Calais, departament de Nord 
 Aix-Noulette, municipi francès, al departament del Pas-de-Calais 
 Aix-en-Diois, municipi francès del departament de la Droma, regió de Roine-Alps 
 Aix-en-Ergny, municipi francès, al departament del Pas-de-Calais 
 Aix-en-Issart, municipi francès, al departament del Pas-de-Calais 
 Aix-en-Othe, municipi francès, al departament de l'Aube 
 Aix-en-Provence, ciutat d'Occitània, al departament de les Boques del Roine, a la regió de Provença-Alps-Costa Blava (França)
 Aix-la-Chapelle, ciutat de l'estat alemany de Rin del Nord - Westfàlia, prop de la frontera amb Bèlgica i els Països Baixos
 Aix-la-Fayette, municipi francès, al departament del Puèi Domat 
 Aix-les-Bains, municipi francès, al departament de Savoia i a la regió de Roine-Alps 
 Les Aix-d'Angillon, municipi francès, al departament de Cher 
 Grésy-sur-Aix, municipi francès, al departament de Savoia 
 Gondrecourt-Aix, municipi francès, al departament de Meurthe i Mosel·la 
 Lucenay-lès-Aix, municipi francès, al departament de la Nièvre 
 Vignoux-sous-les-Aix, municipi francès, al departament de Cher